Classens ist der Familienname folgender Personen:

 August Classens (vor 1882– nach 1902), deutscher Photograph
 Gustav Classens (1894–1977), deutscher Dirigent